Höingen ist der Name zweier Ortschaften:

 Ortsteil Höingen der Gemeinde Ense im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, siehe Höingen (Ense)
 Ortsteil Höingen der Stadt  Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis in Hessen, siehe Höingen (Homberg)